monte Collerin – montagna delle Alpi Graie
 passo Collerin – valico alpino delle Alpi Graie